Первая футбольная лига 1977/1978 () — 21-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 27 августа 1977 года и закончился 28 мая 1978 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1977/1978
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1977 году
Спорт в Турции в 1978 году